John Cameron est un nom pouvant désigner:

Militaire
 (1771-1815), militaire écossais
 (1773-1844), officier britannique des guerres napoléoniennes
 (1874-1939), amiral britannique de la Royal Navy

Politique
 (1764-1828), chef autochtone mississaugas
John Cameron (1778-1829), homme politique du Haut-Canada
John Hillyard Cameron (1817-1876), homme politique canadien en Ontario
 (mort en 1852), homme politique américain du Wisconsin
 (1834-1902), homme politique australien du Queensland
 (1845-1914), homme politique australien du Queensland
 (1846-1919), homme politique canadien en Alberta
 (1847-1912), homme politique libéral écossais
 (1858-1923), homme politique canadien du Manitoba
 (1876-1957), homme politique canadien en Nouvelle-Écosse
John Charles Alexander Cameron (1891-1976), homme politique canadien en Ontario

Religion
 (mort en 1446), évêque écossais de Glasgow
John Cameron (c. 1570-1625), théologien écossais
 (1724-1799), ministre réformiste presbytérien écossais
John Cameron (1827-1910), évêque catholique canadien
 (né en 1943), journaliste et ecclésiastique écossais

Sport 
 John Cameron (1872-1935), footballeur écossais ;
  (1882-1954), joueur jamaïcain de cricket ;
 John Cameron (1886-1953), athlète canadien en lancer du marteau ;
  (1914-2000), joueur jamaïcain de cricket.

Autres
John A. Cameron (1820-1888), prospecteur et pionnier canadien
 (1841-1896), brasseur anglais
 (1843-1897), arpenteur australien
 (1873-1960), anatomiste écossais
 (1900-1996), juge écossais
 (1918-2002), chanteur baryton australien
 (1934-2016), juge écossais
 (né en 1936), chirurgien américain
John Allan Cameron (1938-2006), chanteur folk canadien
 (né en 1938), juge écossais
 (né en 1944), musicien britannique

Voir aussi

Cameron, John